8-й выпуск Энеко Тура — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 6 по 12 августа 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012 (категория 2.UWT).

Победителем гонки стал нидерландский велогонщик Ларс Боом из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд ПроТура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 3 профессиональных континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 167 спортсменов из 168 заявленных. Прошлогодний победитель, норвежец Эдвальд Боассон Хаген, в гонке не участвовал. 
После полугодичной дисквалификации на гонке стартовал испанец Альберто Контадор.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций  
На Энеко Туре 2012 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался белой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трёх местах на всех этапах, кроме этапов 2 и 6 (командной и индивидуальной гонок): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил красную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах, совпадающих с теми, на которых разыгрывались бонусные секунды.

Черная майка присуждалась лидеру бойцовской классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах (primus checkpoint sprint). На каждом из них разыгрывались следующие очки: 10 очков за первое место, 8 — за второе, 6 — за третье, 4 — за четвертое и 2 — за пятое. К этим очкам прибавлялись дополнительные в случае наличия, на момент пересечения финиша, преимущества над пелотоном и в зависимости от его величины: 1 очко за преимущество в 30 cек., 2 — в 1 мин., 3 — в 2 мин., 4 — в 3 мин., 5 — в 4 мин. и более.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 

Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спорт в Бельгии в 2012 году
Август 2012 года